Brønshøj Boldklub er en fodboldklub fra den københavnske bydel, Brønshøj og blev grundlagt 15. maj 1919. På den stiftende generalforsamling blev Julian Suhr valgt som formand, mens Svend V. Olsen valgtes som næstformand og sekretær. Klubben har hjemmebane på Tingbjerg Idrætspark også kaldet "Tingbjerg Ground".

Organisatorisk tilhørsforhold 
Brønshøj Boldklub hørte fra den stiftende generalforsamling og indtil 1922 under Nørrebro Boldspil Union, hvorefter klubben blev optaget i Københavns Boldspil-Unions (K.B.U.) C-række.

Fusioner 
Brønshøj Boldklub har igennem tiden fusioneret med en række klubber, hvilket har haft indflydelse på spillerdragten; klubbens navn har dog altid været Brønshøj Boldklub. Det hele begyndte i 1923, hvor der blev fusioneret med BK Enigheden og også Præstevangens Boldklub (1927) samt Bella (1931) nåede indenfor ti år at blive føjet til fusionslisten i Brønshøj. Herefter skal man helt frem til 1973 for at finde den seneste – her var det Tingbjerg Idrætsforening som blev indlemmet.

Bedste resultater 
Brønshøj Boldklub havde indtil 2021 været divisionshold uafbrudt siden sæsonen 1945/46, og havde deres bedste resultat i Danmarksturneringen med en 5. plads i 1984. Brønshøj har spillet i den bedste række i tre perioder: 1962-1964, 1970-1972 og 1983-1989.

I pokalturneringen er det bedste resultat for Brønshøj Boldklub en semifinaleplads, som man er kommet frem til fire gange:
 1955/56, modstander AB, resultat af først kamp 2-2 (1-1, før forlænget spilletid), omkampen vandt AB 2-0
 1957/58, modstander KB, resultat af først kamp 4-4 (3-3, før forlænget spilletid), omkampen vandt KB 2-0
 1960/61, modstander AGF, resultat et 1-2 nederlag
 1987/88, modstander Brøndby IF, resultat: Brønshøj vandt ude med 1-0 og tabte hjemme med 4-1 og dermed 4-2 sammenlagt

Brønshøj vandt liga-cuppen i 1982 (på det tidspunkt kaldt Carlsberg Grand Prix) med en 3-0 sejr over Hvidovre IF på mål af Peer Goe, Kent Nielsen og Johnny Eliasen.

Flest kampe 
Brian Kaus, 350 kampe. (1985-89 og 1996-2004)

Flest mål 
Kaj Petterson, 314 mål. (1938-54)

Landsholdsspillere 
Følgende personer har spillet på det danske landshold, samtidigt med at de spillede for Brønshøj Boldklub:

Nuværende spillertrup 

Oversigt sidst opdateret: 2. februar 2022

Spillertransfers 

 (lejeaftale slut)
 (lejeaftale slut)
 (lejeaftale slut)

 (lejeaftale slut)

Placeringer i Danmarksturneringen siden 1945 
De sportslige resultater for klubbens førstehold i Danmarksturneringen igennem årene:

Eksterne henvisninger 
 Brønshøj Boldklubs officielle hjemmeside

Referencer 

 
Etableret i 1919